Der European Nations Challenge Cup 2009 im Squash fand vom 1. bis 3. Oktober 2009 in der polnischen Stadt Posen statt. Bei der siebten Austragung des Turniers traten zwölf Mannschaften bei den Herren und acht Mannschaften bei den Damen an.

Bei den Herren setzte sich die ukrainische Mannschaft im Finale gegen Zypern durch. Auch bei den Damen erreichte Zypern das Endspiel, hatte dort aber gegen Malta das Nachsehen.

In beiden Konkurrenzen traten die Mannschaften mit jeweils drei Spielern an. Gastgeber Polen, die Ukraine und Gibraltar starteten bei den Herren mit zwei Mannschaften, bei den Damen war kein Land mit zwei Teams vertreten.

Herren

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8

Damen

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Berichterstattung auf squashplayer.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2009
Squashturnier 2009
Sportveranstaltung in Posen
Squashturnier in Polen